Tirana steht für:

 Tirana, Hauptstadt Albaniens
 Tirana (Fluss), Fluss in Albanien
 Qark Tirana, Verwaltungseinheit in Albanien
 Gemeinde Tirana, Verwaltungseinheit in Albanien seit 2015
 Kreis Tirana, ehemalige Verwaltungseinheit in Albanien